Тимохово — название населённых пунктов:

Россия 
 Тимохово — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Тимохово — бывшая деревня Ленинского района Московской области, территория вошла в состав города Видного.
 Тимохово — деревня в Богородском городском округе Московской области  и одноимённый полигон твёрдых бытовых отходов.
 Тимохово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Тимохово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Тимохово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Тимохово — деревня в Оленинском районе Тверской области.